Stoned (aus , wörtlich: ‚gesteint‘, Slang für ‚berauscht‘) ist:

 im Drogenjargon die Rauschwirkung von Drogen, insbesondere von Cannabis als Rauschmittel
 Stoned (Computervirus), einer der bekanntesten und seit 20 Jahren am weitesten verbreiteten Viren am PC
 Stoned (Film), britischer Film (2005) über Brian Jones (Musiker), einen Mitbegründer der Rolling Stones